Der 7. Grand Prix Cycliste de Montréal 2016 war ein kanadisches Straßenradrennen. Das Eintagesrennen fand am Sonntag, den 11. September 2016, statt. Es startete und endete in Montréal mit einer Länge von 205,7 km. Zudem gehörte es zur UCI WorldTour 2016 und war dort das Rennen 24 insgesamt 28 dieser Serie.

Teilnehmende Mannschaften 
Automatisch startberechtigt waren die 18 UCI WorldTeams. Zusätzlich wurden zwei UCI Professional Continental Teams und eine Nationalmannschaft aus Kanada eingeladen.

Rennergebnis

Weblinks 
 Offizielle Website
 

Radrennen 2016